The Skin Game (1921), een film uit 1921
The Skin Game (1931), een film uit 1931